M109 puede hacer referencia a:

 Galaxia espiral M109, galaxia.
 Grupo M109, agrupación de galaxias.
 Obús autopropulsado M109, artillería autopropulsada.